Лузина — русская фамилия; женская форма фамилии . Известные носители:
 Лузина, Александра Васильевна — российская легкоатлетка, чемпионка России в эстафете 4×400 м (2017, 2018).
 Лузина, Валентина Михайловна (род. 1952) — белорусский педагог и политик, депутат Палаты представителей Белоруссии (2008—2012).
 Лузина, Ирина Юрьевна — российская лыжница, чемпионка России в гонках на 30 км классическим стилем (1994).
 Лузина, Лада (настоящее имя Владислава Николаевна Кучерова; род. 1972) — украинская русскоязычная журналистка и писательница.